Sveti Bernard (Sv. Bernard) je lahko:

Svetnik 
Sveti Bernard iz Clairvauxa (=Bernard iz Clairvaux-a),  opat  in cerkveni učitelj, ustanovitelj cistercijanov (1090–1153) 
Sveti Bernard Badenski, mirovni posredovalec (1428-1458) 
Sveti Bernard Corleonski, OFM Cap. (1605–1667; god 12. januar)
Sveti Bernard Tolomei, ustanovitelj družbe Marije Olivetske (1272–1348)
Saint Bernard Mentonski (=Bernard iz Aoste), arhidiakon,  zavetišče na Velikem Sv. Bernardu v Švici; (god 15. junij) (923–1008) 
Sveti Bernard Tironski , menih in puščavnik; (1046–1117; god 14. april)
Sveti Bernard Viennski, opat in viennski nadškof; (778-842)
Sveti Bernard Uberti (OSB, škof v Parmi in kardinal, 1060-1133; god 4. december)
Sveti Bernardin Feltreški (=Bernardino Tomitano, Bernardino da Feltre, OFM, dobrodelnik 1439–1494) 
Sveti Bernardin Realino (DJ, patron mesta Lecce, 1530-1616) 
Sveti Bernardin Sienski (spokorniški pridigar 1380–1444)

Bernard, sv., † 1109, škof v Kampaniji v Italiji (12. marec)
Bernard, sv., † 1153, škof v Hildesheimu v Nemčiji (20. julij)
Bernard, sv., † 1110, opat v Franciji (9. oktober)
Bernard (prej Ahmed), Marija (prej Zaida) in Gracija (prej Zoraida), sv., † ok. 1180, cistercijan, in njegovi sestri, mučenci v Španiji (21. avgust)
Bernard iz Calboja, sv., † 1243, opat in škof v Vichu v Španiji (25. oktober)
Bernard Van Due, sv., † 1838, mučenec v Vietnamu (24. november)

Zemljepis 
Veliki Sveti Bernard je cestni prelaz v Švici. Povezuje Martigny v kantonu Valais v Švici z Aosto v deželi doline Aoste v Italiji.
Mali Sveti Bernard je cestni prelaz, ki povezuje dolino reke Isère in dolino Aoste.
Predor Veliki Sveti Bernard je cestni predor, ki je nadomestil cestni prelaz Veliki Sveti Bernard in povezuje Martigny (v švicarskem kantonu Valais) s Saint-Rhémy-en-Bosses (v dolini Aoste, v severozahodni Italiji).
Prelaz San Bernardino je gorski prelaz v kantonu Graubünden z najvišjo točko 2067 m. Povezuje doline Rheinwald na severu in Misox na jugu in ločuje Adulske Alpe na zahodu od Tambogruppe na vzhodu.
 San Bernardino je mesto v Kaliforniji in sedež istoimenskega okrožja ZDA

Živalstvo 
 Bernardinec  je pasma psov.

Sklici